Gérard Morel peut désigner :
 Gérard Morel (1927-2018), général de division français ;
 Gérard Morel (1952-), comédien, metteur en scène, auteur-compositeur-interprète français ;
 Gérard Morel (1965-), romancier français.